Die Liste der Fahnenträger der bulgarischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger bulgarischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Drei Athleten trugen bei Eröffnungsfeiern bereits zweimal die Fahne: der Basketballspieler Georgi Panow (1956 und 1960) und der Ringer Alexandar Tomow (1976 und 1980) taten dies bei den Sommerspielen, bei den Winterspielen war es der Biathlet Wladimir Welitschkow (1984 und 1988). Bei Abschlussfeiern war bislang nur die Shorttrackerin Ewgenija Radanowa (2006 und 2010) mehrfache Fahnenträgerin.

Fahnenträger

Statistik

Siehe auch 
 Olympische Geschichte Bulgariens

Einzelnachweise 

Bulgarien
Fahnentraeger